Allcorn Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Allcorn Creek (Little Sandy River), Fluss im Bundesstaat Kentucky
 Allcorn Creek (Navasota River), Fluss im Bundesstaat Texas